Kolibe je lahko:
 Gornje Kolibe (Bosna in Hercegovina)
 Donje Kolibe (Bosna in Hercegovina)